Henri Schaller ist der Name folgender Personen:

* Henri Schaller (Politiker) (1828–1900), Schweizer Politiker
 Henri Schaller (Journalist) (1886–1985), Schweizer Geistlicher, Journalist und Zeitungsverleger